Álvarez Duarte puede referirse a:

 Luis Álvarez Duarte es un escultor e imaginero español nacido en 1949; o
 Juan Álvarez Duarte es un futbolista francés nacido en 1979.